Estação San Juan (Metro de Buenos Aires) — estação do Metro de Buenos Aires, Argentina
 Estação San Juan (Metrô de Lima) — estação do Metrô de Lima, Peru

San Juan